Elberon (Iowa), een stadje in de Amerikaanse staat Iowa
 Elberon (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Elberon (Virginia), een gehucht in de Amerikaanse staat Virginia